Villagrán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villagrán (kommun i Guanajuato), 
Villagrán, Guanajuato, ort, 
 Villagrán (kommun i Tamaulipas),